Francisco Cañete puede referirse a:

 Francisco Cañete arquitecto español;
 Francisco Cañete Ramírez (1976-), exfutbolista chileno;